Madison Park ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Madison Park (Louisiana), Ort im Caddo Parish, Louisiana
 Madison Park (New Jersey), Ort im Middlesex County, New Jersey
 Madison Park (Baltimore), Stadtviertel in Baltimore
 Madison Park (Madison Street Park), Park in Hoboken, New Jersey
 Madison Park (Seattle), Park in Seattle